Баковка:

 Баковка — микрорайон города Одинцово Московской области.
 Баковка — железнодорожная платформа Белорусского направления МЖД.

См. также